

Persone
 Francesco Ruggi (1767-1845) – musicista italiano
 Giuseppe Ruggi (1844-1925) – chirurgo italiano
 Lorenzo Ruggi (1883-1972) – scrittore, saggista e commediografo italiano

Altro
 PalaRuggi, propr. palasport Amedeo Ruggi – impianto sportivo di Imola

Pagine correlate
 Ruggi d'Aragona